Desa Penambangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Penambangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,92, long 113,80), Jawa Timur, 
 Desa Penambangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 112,53), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar